Атанас Христов Малеев е български лекар, академик и генерал-майор.

Биография 
Роден е в град Пловдив на 19 ноември 1917 година. Завършва гимназия в София и пак там през 1942 година завършва медицина. Членува в БОНСС от 1936. Участъков лекар във великотърновското село Церова курия и софийските села Костенец и Радуил. От 1943 до 1944 година е ръководител на противомаларична станция в хасковското село Любимец. Взема участие във Втората световна война като военен лекар в артилерийски полк. След това е лекар в Окръжната болница в София (1945 – 1948), където е и партиен секретар. От 1945 година е член на БКП. Постъпва в българската армия през 1948 г. като старши ординатор. От 1951 г. е помощник-началник на вътрешно отделение в Общовойсковата болница в София. През 1951 г. за няколко месеца е помощник-началник на отделение по болничната част на Военномедицинското управление. В края на годината е назначен за помощник-началник по лечебната част на Централния военен госпитал. През 1954 г. става началник на отделение в Правителствената болница. Между 1958 и 1960 г. е началник на вътрешно отделение в Общоармейската болница в София. През 1960 г. се създава Военномедицинска академия, където Атанас Малеев е назначен за началник на Катедрата по военнополева терапия и на Клиниката по военнополева терапия. В периода 1960 – 1962 г. е заместник-началник по лечебната част на Военномедицинска академия. През 1962 г. защитава кандидатска (докторска) дисертация

Ректор е на Военномедицинската академия в София през 1962 – 1964 г. и директор на Научен институт по вътрешни болести и фармакология. От 1955 година е старши научен сътрудник, от 1961 доцент, а през 1966 година става професор. Достига до звание генерал-майор през 1969 г. В периода 1956 – 1971 г. е главен терапевт на българската армия. През 1971 година напуска армията и започва работа като завеждащ IV вътрешна клиника на ИСУЛ. На следващата година става завеждащ катедрата по Вътрешни болести и клинична фармакология. През 1972 година е сред основателите на Медицинска академия и неин пръв ректор до 1979 година. През 1974 става член-кореспондент на БАН и на Академията на науките на СССР, след като разработва фундаментални изследвания в областта на имунологичните проблеми в гастроентерелогията; а от 1981 година е академик. Атанас Малеев е брат на Мара Малеева-Живкова.  Към момента към защитата му на академик, на самата защита са представени 30 научни труда в областа на гастроентерелогията и клиничината фармакология, от които 19 - създадени след като е станал член кореспондент.Цялостното му творчество обхваща над 250 научни труда. ОТ 1974 до 1981 е напечатал 74 труда, публикации и пр.  -  сам, и в колектив (има над 18 обзора само във времето откакто става член -кореспондент до времето когато става академик Също и 19 научни публикации върху клиничната фармакология Към момента на избирането си за академик има 21 научни съобщения в областта на клиничната гастроентерелогия и имунология)

Внедрителска научна дейност 
Атанас Малеев е внедрил в България нови за времето си методи като ехографията. Има съществени приноси в областта на фармакологията. Заедно с други свои колеги създава и внедрява лекарствата алмагел, алмагел А, бромалгин, репарсолон, биомет и други. Провежда и изпитателска дейност - на диуретичното средство урегит; на ефекта на някои холионотилици; на антитуморният ефект на алкалоида талибластин; провежда изпитания на гастрофарм и мукостабил;  провежда изследвания в областта на лечението на чернодробрната недостатъчност и др Създава препарата "Репреселон" за което е награден с Димитровска награда. Той- открива кор-антигена и антителата срещу него - постижение получило висока научна оценка във ФРГ и  Франция.

Подбрани научни трудове 
 „Лечение на острия вирусен хепатит с глюкокортикоиди“ (1962)
 „Курортно лечение на стомашночревните заболявания“ съавтор (1964)
 „Хронични колики“ (1967)
 „Жълтеници“ (1969)
 „Хронични хепатити“ (1974)
 Имунологични проблеми в хепатологията (огромен труд 370 стр. издаден в сб. "Проблеми на съвременната медицина")
 Имунологични проблеми в гастроентерелогията (1974, с този труд става член-кореспондент)
 „Съвременни лабораторни изследвания при чернодробните заболявания“ съавт. (1977)
 „Ядрената смърт“ съавт. (1984)
 „Болести на панкреаса“ (1984)
 „Биотехнологията в медицината“ (1986)

Отличия и награди 
 През 1969 година е удостоен с Димитровска награда,
 1977 г. – удостоен е със званието „Народен деятел на науката“
 . През 1984 година с „Герой на социалистическия тру

Политическа кариера 
От 1975 до 1977 година е кандидат-член на ЦК на БКП, а от 1977 до 1989 е член на ЦК на БКПд“. На 9 май 1984 година влиза в правителството на Гриша Филипов като председател на Президиума на Медицинска академия с ранг на министър. През 1990 година е изключен от БКП.

Семейство 
Атанс Малеев е женен за дъщерята на политзатворника Тодор Бараков - Весела Баракова (Малеева). Двамата имат сина - Наско Малеев (1977) и Александър

Генеалогия

Източници 

Български лекари
Членове на ЦК на БКП
Академици на БАН
Герои на социалистическия труд на България
Носители на Димитровска награда
Български министри
Генерал-майори от НРБ
Родени в Пловдив
Носители на орден „Георги Димитров“
Народни деятели на науката
Преподаватели в Медицинския университет, София